

Грем'яча — річка в Новгородській області, права притока Полометі
 Грем'яча — річка в Орловській області, ліва притока Руди
 Грем'яча — селище, Котельниковський район, Волгоградська область
 Грем'яча — село, Красночикойський район, Забайкальський край

Грем'яча — річка в Полтавській області, права притока Хоролу

Див. також 
 Грем'яч